Rhede steht für:

 Rhede, eine Stadt im Kreis Borken, Nordrhein-Westfalen
 Rhede (Ems), eine Gemeinde im Landkreis Emsland, Niedersachsen

Rhede ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Wilhelm von Rhede (1658–1721), Großprior von Deutschland des Johanniterordens und Reichsfürst von Heitersheim
 Friedrich von Rhede, Domherr in Münster

 Joachim Adrian von Rhede, Domherr in Münster
 Johann Heinrich von Rhede, Domherr in Münster und Regensburg
 Johann Plechelm von Rhede († 1662), Domherr in Münster
 Johannes von Rhede, Domherr in Münster
 Werner von Rhede, Domherr in Münster
 Wilhelm Friedrich von Rhede, Domherr in Münster

Siehe auch:
 Rede
 Reede
 Rheden